

Населені пункти та їхні частини

 Каєтанув — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанув — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанув — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Каєтанув — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Каєтанув — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каєтанув — частина села Прусіновиці в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Каєтанув — частина села Піянув у гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каєтанув — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Каєтанув — лісова осада в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки